PAE Prostatic Artery Embolization (Embolizzazione dell'arteria prostatica) procedura minimamente invasiva, eseguita sotto controllo radiologico, che tende ad occludere con micro particelle i vasi che alimentano la prostata. In conseguenza si aspetta una riduzione del volume dell'organo con miglioramento dei sintomi.

Sigle 
 Physical Address Extension – caratteristica dell'architettura x86 che consente di usare fino a 64 gigabyte di memoria fisica su sistemi a 32-bit
 Produzione Agricola Energetica
 Partito Animalista Europeo

Codici 
 PAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Snohomish County, Everett (Washington), Stati Uniti
 pae – codice ISO 639-3 della lingua pagibete